Saxon — английская рок-группа, играющая в стиле хеви-метал. Она была основана в 1977 году и за свою историю выпустила 24 студийных альбома, а также большое количество сборников, синглов и видео.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Дискография на официальном сайте группы Saxon
 Дискография на сайте Discogs
 Дискография на сайте Яндекс.Музыка

Saxon
Saxon